Mitch Mitchell (drummer), een Brits drummer bekend van The Jimi Hendrix Experience
 Mitch Mitchell (gitarist), een Amerikaans gitarist bekend van Guided by Voices